Olivier Keller, né le  à Genève, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

|1990-1991||Genève-Servette||LNB||22||2||3||5||14||9||0||0||0||20*
|- 
|1991-1992||Lausanne HC||LNB||34||0||4||4||22||10||0||1||1||6*
|- 
|1992-1993||Lausanne HC||LNB||36||7||9||16||58||4||3||1||4||0*
|- 
|1993-1994||Fribourg-Gottéron||LNA||36||3||2||5||12||11||2||0||2||6
|-
|1994-1995||Fribourg-Gottéron||LNA||35||5||1||6||56||8||0||1||1||6
|- 
|1995-1996||Fribourg-Gottéron||LNA||36||3||6||9||26||4||1||5||6||4*
|-
|1996-1997||Fribourg-Gottéron||LNA||45||3||11||14||87||3||1||0||1||6
|- 
|1997-1998||Fribourg-Gottéron||LNA||39||3||8||11||69||12||1||1||2||20
|-
|1998-1999||Fribourg-Gottéron||LNA||44||2||8||10||66||4||0||0||0||31*
|- 
|1999-2000||HC Lugano||LNA||43||0||6||6||16||14||3||0||3||4
|-
|2000-2001||HC Lugano||LNA||44||2||6||8||20||18||1||5||6||14
|-
|2001-2002||HC Lugano||LNA||44||3||3||6||30||13||1||3||4||8
|-
|2002-2003||HC Lugano||LNA||43||5||10||15||41||15||0||2||2||4
|- 
|2003-2004||HC Lugano||LNA||48||5||10||15||56||15||0||2||2||10
|-
|2004-2005||HC Lugano||LNA||43||4||7||11||34||5||1||0||1||0
|- 
|2005-2006||HC Bâle||LNA||31||3||10||13||18||5||0||2||2||18
|-
|2006-2007||Genève-Servette||LNA||44||3||12||15||52||5||0||0||0||4
|- 
|2007-2008||Genève-Servette||LNA||48||1||7||8||32||16||0||1||1||6
|- 
|2008-2009||Genève-Servette||LNA||45||1||4||5||20||4||0||0||0||4
|- 
|2009-2010||Lausanne HC||LNB||43||4||10||14||38||19||0||2||2||14
|- 
|2010-2011||Lausanne HC||LNB||40||2||4||6||20||17||0||1||1||2

|668||46||111||157||635||152||11||22||33||145

|175||15||30||45||152||59||3||5||8||42

|1991|| Suisse -20 ans||CM -20 ans||7||0||0||0||4||
|-
|1997||||CM B||7||1||0||1||6||
|-
|1998|| Suisse||CM||3||0||0||0||2||
|-
|1998-1999|| Fribourg-Gottéron||EHL||6||0||0||0||10|| du Groupe E
|-
|1999|| Suisse||CM||6||0||0||0||10||
|-
|1999-2000|| HC Lugano||EHL||10||1||0||1||10||
|-
|2000|| Suisse||CM||7||1||2||3||10||
|-
|2001|| Suisse||CM||6||0||0||0||6||
|-
|2002|| Suisse||JO||4||0||1||1||6||
|-
|2003|| Suisse||CM||7||0||2||2||8||
|-
|2004|| Suisse||CM||7||1||1||2||8||
|-
|2005|| Suisse||CM||7||0||0||0||0||
|-
|2005|| Eisbären Berlin||Coupe Spengler||3||0||0||0||0||
|-
|2006|| Suisse||JO||6||0||0||0||6||

Carrière internationale 

Il représente la Suisse au cours des compétitions suivantes :

Championnat du monde junior
1991

Championnat du monde
1997, 1998, 1999, 2000, 2001,  2003, 2004 et 2005

Jeux olympiques d'hiver
2002 et 2006

Palmarès 
Champion de Suisse en 2003 avec le HC Lugano
Champion de Suisse de LNB en 2010 avec le Lausanne HC

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Joueur international suisse de hockey sur glace
Naissance en mars 1971
Naissance à Genève
Sportif genevois
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC Lugano
Joueur du HC Bâle
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006